1989 Голяма награда на Испания е 19-о за Голямата награда на Испания и четиринадесети кръг от сезон 1989 във Формула 1, провежда се на 1 октомври 1989 година на пистата Херес в Херес де ла Фронтера, Испания.

Състезание

Бележки 
 Първи старт за: Джей Джей Лехто;
 Найджъл Менсъл не започва това състезание, поради наказание за сблъсъка си с Аертон Сена в предния кръг в Португалия. Ферари се състезава само с една кола в това състезание.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Испания